Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар 2013 проводился с 13 по 15 декабря 2013 в городе Перт.

В чемпионате принимало участие 17 команд.

Победитель чемпионата получал право как смешанная парная сборная Шотландии выступать на чемпионате мира 2014, который проводился в апреле 2014 в городе Дамфрис (Шотландия).

Победителями чемпионата стала (во 2-й раз в своей истории) команда в составе Брюс Моуэт / Джина Эйткен, победившая в финале команду Ли Макклири / Джудит Макклири. Бронзовые медали получили проигравшие в полуфиналах команды John Duff / Lesley Young и Ruaridh Whyte / Naomi Whyte.

Составы команд 

(источник: )

Групповой этап 
Группа A

Группа B

Группа C
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
! || Команда
!width="25"| 1
!width="25"| 2
!width="25"| 3
!width="25"| 4
!width="25"| 5
!width="20"| 
!width="20"| 
!Место
|-
| 1||align=left|? / Barry       ||  * || 6:5|| 8:9|| 3:9||5:11|| 1 || 3 ||5
|- bgcolor=#ffffcc
| 2||align=left|Stewart / Sloan || 5:6||  * || 8:7|| 3:8|| 9:4|| 2 || 2 ||2
|-
| 3||align=left|Watt / ?        || 9:8|| 7:8||  * ||2:16|| 0:8|| 1 || 3 ||4
|- bgcolor=#ccffcc
| 4||align=left|Моуэт / Эйткен  || 9:3|| 8:3||16:2||  * || 9:5|| 4 || 0 ||1
|- bgcolor=#ffffcc
| 5||align=left|Stevenson / ?   ||11:5|| 4:9|| 8:0|| 5:9||  * || 2 || 2 ||2
|}Группа D  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф со 2-го места.

 Тай-брейк 
4 января, 17:30

 Плей-офф Четвертьфиналы. 15 декабря, 9:00Полуфиналы. 15 декабря, 12:00Финал.' 15 декабря, 15:00''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Scottish Curling Mixed Doubles Championship - Curling This Week 11 December to 15 December - The Royal Caledonian Curling Club
 Mouat and Aitken Retain Scottish Mixed Doubles Crown - The Royal Caledonian Curling Club

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2014
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2014
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд 2014
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров 2014

Спорт в Шотландии в 2013 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар
Декабрь 2013 года
Спортивные соревнования в Перте (Шотландия)